Elbrus může být:

 Elbrus – nejvyšší hora Ruska
 Elbrus (počítač) – sovětský počítač
 Scud – raketa R-300 Elbrus